Потаніна Олександра Вікторівна ( 1843—†1883) — російська мандрівниця і дослідниця маловідомих частин Центральної Азії
 Потаніна Олена Олександрівна ( 1987) — юрист, редактор телевізійних програм, член елітарного клубу «Що? Де? Коли?», капітан команди
 Потаніна Ірина Сергіївна ( 1979) — українська письменниця
 Потаніна Світлана Анатоліївна ( 1959) — російська актриса театру і кіно, заслужена артистка Росії

 Потаніна — присілок, Далматовський район, Курганська область, Росія